Херонимо Хименес де Урреа (, 1510, Эпила — 1573, Неаполь) — испанский полководец, государственный деятель, дидактический  и  XVI века.

Биография 
Представитель знатного арагонского рода. Получил хорошее образование. В 1530 году поступил на военную службу. В 1536 году сражался при штурме французской крепости Ле-Мюи. После сдачи крепости на императора Карла V было совершено покушение, однако убитым по ошибке оказался известный испанский поэт Гарсиласо де ла Вега.

Позже он участвовал в итальянской кампании императора Карла V. В это время подружился со многими известными поэтами Испании, в том числе Кристобалем де Кастильехо. В 1541 году участвовал в экспедиции в Алжир, через два года Х. де Урреа было присвоено звание капитана. Участник решающего сражения Шмалькальденской войны — битвы при Мюльберге (1547).

Был посвящён в рыцари Ордена Сантьяго.

Один из любимых полководцев императора Карла V. Приближённый герцога Фернандо Альвареса де Толедо Альбы. С 1566 года служил вице-королем Апулии.

С этого времени известия о его жизни отсутствуют, возможно, из-за упоминания о расследовании по обвинению Х. де Урреа в гомосексуализме.

Творчество 
Лучшим произведением Х. де Урреа считался «Dialogo de la Verdadera Honra Militar» («Диалог истинной воинской чести»), заключающий в себе немало анекдотов о приключениях и дуэлях и, между прочим, любопытные подробности о предполагавшемся поединке короля Франции Франциска I с императором Карлом V.

Некоторые стихотворения Х. де Урреа помещены в «Cancionero» (1554). Его перевод книги «Неистовый Роланд» Ариосто подвергся строгой критике Сервантеса (в перечне книг в «Дон Кихоте»). Х. де Урреа очень бесцеремонно обошелся с оригиналом, то сокращая, то добавляя его.

Х. де Урреа написал также роман «Don Clarisel de las Flores».

Ввёл в испанский язык много итальянских слов и выражений.

Ссылки 
 
 Urrea, Jerónimo Ximénez de

Военачальники Испании
Испанские поэты
Испанские писатели
Культура Арагона
Вице-короли Апулии